Pua (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nan, Thailanda, cu o populație de 64.263 de locuitori și o suprafață de 657,363 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 105 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nan